Александр Зверев победитель турнира.

Посев 
Первые восемь номеров посева начинают турнир со второго раунда.

  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)
  Александр Зверев (Титул)
  Григор Димитров (Второй раунд)
  Хуан Мартин дель Потро (Третий раунд)
  Доминик Тим (Финал)
  Кевин Андерсон (Полуфинал)
  Джон Изнер (Четвертьфинал)
  Давид Гоффен (Третий раунд)
  Пабло Карреньо Буста (Первый раунд)
  Новак Джокович (Второй раунд)
  Роберто Баутиста Агут (Второй раунд)
  Джек Сок (Первый раунд)
  Диего Шварцман (Третий раунд)
  Томаш Бердых (Первый раунд)
  Люка Пуй (Первый раунд)
  Фабио Фоньини (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка турнира
 Сетка квалификации
 
Mutua Madrid Open 2018